Skovanko pesakrompir je ustvaril Iztok Franko (rojen Brežice, 19.05.1987), ki jo je kasneje obrazložil s tem, da gre za v imenu združitev dveh vrtnin, pese in krompirja, ki skriva v sebi širši pomen. Gre za filozofijo življenja, ki se razvija kot gibanje.

Pomen imena 
Krompir je Evropi najbolj razširjena poljščina, poznajo jo vsi. Krompir pa se zadnja leta vse bolj širi tudi predvsem v Aziji, kjer posredno omogoča hiter, eksploziven razvoj družbe, kar jasno nakaže moč krompirja v Svetu. Krompir praktično je vsak povprečen človek, predstavlja mu tudi najpogosteje osnovno hrano. Tako Franko povezuje to s trdno osnovo, ki jo potrebujemo v življenju. Če imamo krompir, imamo poskrbljeno za osnovno preživetje v življenju. Vendar tu se naše življenje ne zaključi, kot navaja, ampak moramo stremeti še k izpopolnjevanju našega življenja. Nadgraditi moramo svojo osnovo z višjimi cilji, ko je le ta dovolj trdna. Tu je uporabil kot sopomenko vrtnino peso, ki je pomembna zaradi gojenih sort: rdeče pese, krmne pese in sladkorne pese. Že od antike se različne kultivirane oblike Beta vulgaris uporabljajo tudi v zdravilstvu. Od časov Rimljanov imajo sok pese tudi za afrodiziak. V srednjem veku in pozneje so peso uporabljali v najrazličnejše namene, posebno pa pri boleznih v zvezi s prebavo in krvjo.

Če se to prenese na Frankovo filozofijo Pesakrompir, se lahko z njo poistovetijo tisti ljudje, ki so preprosti po srcu in si želijo oziroma so si postavili trdno osnovo, kot je primer družina in vse za osnovno preživetje (krompir), ampak v življenju stremijo še k čemu višjemu, boljšemu, kvalitetnejšemu in s tem želijo obogateti svoje bivanje na zemlji (pesa). Kot primer se lahko navajajo karierni cilji, osebni dosežki tako pri hobijih kot drugje. S tem ljudje še dodatno ovrednotijo svoje poslanstvo na Zemlji. Brez krompirja ni pese.

Pojavljanje imena v javnosti 
Ob zaključku šolanja (januar 2014) za organizatorja socialne mreže je, takrat 26-letni, Iztok Franko predstavil svoje diplomsko delo z imenom Naselje Pesakrompir. Večji slovenski mediji (Svet na kanalu A, Radio SLO 1, žurnal24.si, DELO,...) so se razpisali o njegovi preprosti ideji kako pomagati mladim pri postavljanju se na svoje noge. Podatke o idiličnem naselju iz mobilnih hišic je zbiral več kot dve leti. Za lažjo mobilnost mladih pa bi takšna naselja postavljali v Sloveniji in po Evropi. V ideji je zagotovil fleksibilnost stanovalcev, varnost in možnost druženja, socializiranja med vrstniki. Vse to pa združuje pomen besede pesakrompir. Kot je v intervjujih navedel, diplomsko delo podarja ljudem, da povzamejo vsaj kakšne dele ideje in poskušajo naselje udejanjiti. Avtor pa se je medtem preselil v tujino zaradi sl⁹užbenih obveznostih.

Ime Pesakrompir se je pojavljajo še kot ime podjetja Pesakrompir Steber1 s.p., čigar ustanovitelj je bil prav tako Iztok Franko. Pojavlja pa se tudi kot blagovna znamka Skupina Pesakrompir, ki je v preteklosti na slovenskem, hrvaškem in avstrijskem trgu skrbela za asistenco pri organizaciji dirk, marketingu, odnosih z javnostmi ter pripravo in trženjem avtomobilističnih revij...

Viri 
 "Naselje Pesakrompir: alternativa hotelu mama" DELO, 2. marec 2014. Pridobljeno 11. julija 2014
 "Za 30 tisočakov do lastnega doma" 24ur.com, 12. marec 2014. Pridobljeno 13. julija 2014
 "Na svoje za 45 tisočakov" žurnal24.si, 17. marec 2014. Pridobljeno 13. julija 2014
 "Nočni obisk - Iztok Franko" Radio Slovenija 1. program. Pridobljeno 13. julija 2014

Bivališča